

Patronyme 
 Charlotte Delbo (1913-1985), femme de lettres française et résistante ;
 Marion Delbo (1901-1969), actrice et une romancière française.

Pseudonyme 
 Jean-Jacques Delbo (1909-1996), acteur français.

Homonymie de patronyme